Renan puede referirse a las siguientes personas:

 Ernest Renan (1823-1892), escritor, filólogo, filósofo, arqueólogo e historiador francés. 
 Renan Brito (n.1985), futbolista brasileño que juega como portero.

Además, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:
 Renan, comuna del cantón de Berna (Suiza).
 Renan, comunidad del estado de Virginia (Estados Unidos).